В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Хісела Дулко і Квета Пешке виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Вірхінія Руано Паскуаль 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес /  Вірхінія Руано Паскуаль (фінал)

 Олена Лиховцева /  В Звонарьова (півфінал)
 Даніела Гантухова /  Ай Суґіяма (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open